

Astronomia
1218 Aster – asteroide della fascia principale

Botanica
Aster – genere di piante floreali della famiglia Asteraceae

Industria e tecnologia
Aster – azienda francese produttrice di motori e altre parti di autovetture, attiva tra il 1878 e il 1910
Aster – azienda britannica produttrice di autovetture, attiva tra il 1922 ed il 1927
ASTER, un sensore remoto per il telerilevamento installato sul satellite artificiale Terra (EOS AM-1)
MBDA Aster – missile terra-aria di produzione italo-francese
 ASTER S. Cons. p. A  – società consortile per l'innovazione e il trasferimento tecnologico tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti pubblici nazionali di ricerca CNR, ENEA, INFN e il sistema regionale delle Camere di Commercio. In partnership con le associazioni imprenditoriali, promuove l’innovazione del sistema produttivo attraverso la collaborazione tra ricerca e impresa, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti.

Altro
Aster – l'antagonista principale della trilogia fantasy Cronache del mondo emerso creata da Licia Troisi
Aster Phoenix – uno dei protagonisti dell'anime giapponese Yu-Gi-Oh! GX
Aster – gioco da tavolo ideato da Manuel Cuni e Dario Massa, prodotto dal Mensa Italia
Quintetto Aster, o semplicemente gli Aster  – gruppo musicale italiano formatosi nel 1943 in Sardegna
 Ari Aster – regista e sceneggiatore statunitense

Altri progetti